Бо́бо () может означать:

Фамилия 
 Бобо, Джона (род. 1997) — американский актёр.
 Бобо, Роджер (1938—2023) — американский тубист.

Персоналии 
 Бобо (род. 1966) — немецкая певица.
 Бобо (род. 1985) — бразильский футболист.
 DJ BoBo (род. 1968) — швейцарский певец.

Другие значения 
 Бобо — африканский народ, проживающий в Буркина-Фасо, Мали и Кот-д’Ивуаре.
 Бобо — персонаж мордовской мифологии.
 Бобо-Диуласо — город в Буркина-Фасо, департамент в провинции Уэ области Верхние Бассейны.
 Бобо (термин) — социологическое понятие, введённое американским писателем и журналистом Дэвидом Бруксом.
  — британский кинофильм 1967 года, комедия режиссёра Роберта Пэрриша.